Cascina Montalbano ima više značenja:
 Cascina Montalbano, Alessandria
 Cascina Montalbano, Lecco